

Итоговая таблица

Плей-офф 
 Первый раунд
 A) Ла Фиорита — Космос — 3:2
 B) Доманьяно — Сан-Джованни — 3:0

 Второй раунд
 C) Сан-Джованни — Космос — 0:1 (Сан-Джованни выбывает).
 D) Ла Фиорита — Доманьяно — 2:0

 Третий раунд
 E) Доманьяно:Космос — 2:4 Domagnano выбывает)
 F) Тре Фиори:Ла Фиорита — 0:0 (6:5 пен.)

 Полуфинал
 I) Ла Фиорита — Космос — 1:0

 Финал:
 L) Тре Фиори — Ла Фиорита — 1-0

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино
 Чемпионат Сан-Марино

1994/1995
Сан-Марино
1994 год в Сан-Марино
1995 год в Сан-Марино